Nyssia bombycaria är en fjärilsart som beskrevs av Jean Baptiste Boisduval 1840. Nyssia bombycaria ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
bombycaria